Rosimond, acteur du  (1640-1686)
 Jean-Nicolas Prévost, dit Rosimond, directeur de théâtre du 

Homonymie de patronyme